Pseíra (grec moderne : ) est une île grecque inhabitée abritant un site archéologique minoen, située au nord-est de la Crète et appartenant administrativement au dème de Sitía.

Géographie 

Située à environ  des côtes, elle s'étend sur un peu plus de  de large pour une longueur de .

Bibliographie 

 Philip Betancourt, Pseira: A Bronze Age Seaport in Minoan Crete
 Philip Betancourt, Pseira I: The Minoan Buildings on the West Side of Area A
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Pseira II: Building AC (the Shrine) and Other Buildings in Area A, 1997
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Pseira IV: Minoan Buildings in Areas B, C, D, and F, 1999
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Pseira VI: The Pseira Cemetery I: The Surface Survey, Topography and methodology, 2003
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Pseira VII: The Pseira Cemetery II: Excavation of the Tombs, 2003
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Richard Hope Simpson, Pseira VIII: The Pseira Island Survey, Part 1
 Philip Betancourt, Costis Davaras, Richard Hope Simpson, Pseira IX: The Pseira Island Survey, Part 2: The Intensive Surface Survey
 Eti Bonn-Muller, First Minoan Shipwreck in Archaeology vol. 63 (2010) pp. 44-47 JSTOR
 Cheryl R. Floyd, Pseira III: The Plateia Building, 1998
 John C. McEnroe, Pseira V: Architecture of Pseira. Philadelphiae: University Museum Publications, 2001. 
 Richard Berry Seager, Excavations on the island of Pseira, Crete, Philadelphie, 1910

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Île en Crète (périphérie)
Île inhabitée